Benjamin Glazer – irlandzki scenarzysta, reżyser i producent filmowy
 Eugene Robert Glazer – amerykański aktor
 Jakub Glazer – biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy przemyski
 Jeremy Glazer – amerykański aktor
 Karolina Glazer – polska wokalistka jazzowa i kompozytorka
 Malcolm Glazer – amerykański przedsiębiorca
 Zofia Olszakowska-Glazer – Polka, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Zygmunt Glazer – polski geolog, specjalista mechaniki gruntów i geotechniki, współtwórca tzw. warszawskiej szkoły geologii inżynierskiej

Zobacz też:
 Glaser